Ел Алисо има више значења:

 Ел Алисо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алисо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Алисо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алисо (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику